Rosenfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Rosenfeldt, ehem. Petersson, (* 1964), schwedischer Schriftsteller, Schauspieler und Moderator
 Horst Rosenfeldt (* 1939), deutscher Wasserspringer
 Jenspeter Rosenfeldt (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Kunigunda Sutter von Rosenfeldt, auch La Sutterin († 1711), österreichische Sängerin 
 Werner von Rosenfeldt (1639–1710), schwedischer Admiral
 Wolfgang Rosenfeldt (1935–2016), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Rosefeldt
 Rosenfeld
 Rosenfield
 Rosenfelder